Àsdrubal fou un general cartaginès que fou un dels que va dirigir el gran exèrcit enviat per Cartago a Sicília durant la guerra grecopúnica i que fou derrotat per Timoleó a la Batalla de Crimissus el 339 aC. Plutarc també l'esmenta però no fa cap menció de la seva vida anterior ni la seva sort posterior.

Militars cartaginesos